Slovo Bosna má několik významů:
 stát s oficiální názvem Bosna a Hercegovina (formálně od 1995, prakticky od 1998), ležící na Balkáně;
 Bosna (historická země) – jedna z dvou historických zemí, tvořících stát Bosnu a Hercegovinu;
 Bosna (raný středověk), státní útvar v raném středověku
 Bosenský banát, státní útvar existující v letech 1154–1377;
 Bosenské království, státní útvar existující v letech 1377–1463;
 Sandžak Bosna (1463–1580, pod tímto názvem byla i nižší jednotkou Ejáletu Bosna v letech 1580–1851), správní jednotku osmanské říše na Balkáně;
 Ejálet Bosna (1580–1867), správní jednotku osmanské říše na Balkáně;
 Vilájet Bosna (1867–1878), správní jednotku osmanské říše na Balkáně;
 Bosna a Hercegovina (1878–1908), osmanskou provincii okupovanou Rakousko-Uherskem se zvláštním statusem;
 Bosna a Hercegovina (1908–1918), rakousko-uherskou korunní zemi se zvláštním statusem;
 partyzánský stát Bosna a Hercegovina, součást Demokratické federativní Jugoslávie v letech 1943–1945;
 Federální stát Bosna a Hercegovina, součást Demokratické federativní Jugoslávie v letech 1945–1946;
 Lidová republika Bosna a Hercegovina, součást Federativní lidové republiky Jugoslávie v letech 1946–1963;
 Socialistická republika Bosna a Hercegovina, součást Socialistické federativní republiky Jugoslávie v letech 1963–1992;
 Republika Bosna a Hercegovina, nezávislý stát v letech 1992–1997;
 Bosna (řeka) – řeka v Bosně a Hercegovině, podle níž má stát část svého názvu;
 Bosna (Troja) – usedlost v Praze 7;
 Bosna (Vršovice) – zaniklá usedlost v Praze 10;
 název osady v obci Rapšach v okrese Jindřichův Hradec;
 přenesený význam obce Česká Rybná v okrese Ústí nad Orlicí.

Externí odkazy